Villarzel kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Villarzel-Cabardès, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Villarzel-du-Razès, departementet Aude i regionen Occitanien,

Schweiz 

 Villarzel, Vaud, ort och kommun,